Inet steht als Abkürzung für:
 Internet
 Institute for New Economic Thinking, im Oktober 2009 gegründete Denkfabrik für neue Ansätze in der Volkswirtschaftslehre 

Abkürzung